Филаре́т ( — «Любящий добродетель») — мужское имя греческого происхождения; в России используется прежде всего как монашеское, а также как светское среди татар. Распространена среди монашества также женская форма Филарета.

Церковные деятели 
 Филарет (в схиме Феодосий; начало XVII века — 1694) — первый митрополит Нижегородский и Алатырский.
 Филарет (в схиме Феодорит) — архиепископ Смоленский и Мстиславский (1658—1671).
 Филарет Милостивый (ок. 702—792) — византийский святой VIII века.
 Филарет (Фёдор Никитич Романов) (1554—1633) — патриарх Московский и всея России, отец царя Михаила Фёдоровича
 Филарет (Амфитеатров) (в схиме Феодосий; 1779—1857) — митрополит Киевский и Галицкий, канонизирован (святитель Филарет)
 Филарет (Булеков) (род. 1967) — священнослужитель РПЦ, публицист.
 Филарет (Вафидис) (1850—1933) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Ираклийский (1928—1933).
 Филарет (Вознесенский) (1903—1985) — митрополит, предстоятель Русской зарубежной церкви (1964—1985)
 Филарет (Вахромеев) (1935—2021)— митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси (1978—2013), Герой Беларуси (2006).
 Филарет (Гаврин) (род. 1973) — епископ РПЦ, епископ Бежецкий и Весьегонский.
 Филарет (Гумилевский) (1805—1866) — архиепископ Черниговский и Нежинский (святитель Филарет)
 Филарет (Гусев) (род. 1975) — епископ РПЦ, епископ Канский и Богучанский.
 Филарет (Данилевский) (1773—1841) — монах, игумен РПЦ и восстановитель Глинской пустыни.
 Филарет (Денисенко) (род. 1929) — митрополит Киевский; патриарх Киевский и всея Руси-Украины, предстоятель УПЦ КП.
 Филарет (Дроздов) (1782/1783—1867) — митрополит Московский, канонизирован (святитель Филарет)
 Филарет (Захарович) (1839—1901) — казначей Никольского единоверческого монастыря, миссионер.
 Филарет (Зверев) (род. 1971) — епископ Украинской православной церкви, епископ Новокаховский и Генический.
 Филарет (Игнатов) (1921—1987) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Видинский.
 Филарет (Карагодин) (род. 1946) — архиепископ Пензенский и Кузнецкий.
 Филарет (Кольцов) (ум. 1873) — иеросхимонах Оптиной пустыни.
 Филарет (Коньков) (род. 1963) — епископ РПЦ, епископ Барышский и Инзенский.
 Филарет (Косинский) (1836—1880) — епископ РПЦ, епископ Острогожский.
 Филарет (Кучеров) (род. 1972) — епископ УПЦ, епископ Львовский и Галицкий.
 Филарет (Лебедев) (1887—1958) — епископ РПЦ, архиепископ Рижский и Латвийский.
 Филарет (Линчевский) (1873—1937) — епископ РПЦ, архиепископ Волынский и Житомирский.
 Филарет (Малышевский) (1807—1873) — епископ РПЦ, епископ Нижегородский и Арзамасский.
 Филарет (Мичевич) (род. 1947) — епископ Сербской православной церкви, епископ Милешевский.
 Филарет (Никольский) (1858—1921/1922) — епископ РПЦ, архиепископ Самарский и Ставропольский.
 Филарет (Панайотов) (1901—1960) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 Филарет (Паршиков) (ок. 1860—1930) — епископ Древлеправославной церкви Христовой, епископ Казанский и Вятский.
 Филарет (Пряхин) (1880—1942) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Филарет (Райский) (1788—1825) — архимандрит Тобольского Знаменского монастыря РПЦ.
 Филарет (Раменский) (1880—1937) — деятель «Белорусской автокефалии», епископ Бобруйский.
 Филарет (Рукавишников) (ум. 1764) — архимандрит Нижегородского Печерского монастыря Нижегородской епархии РПЦ.
 Филарет (Семёнов) − игумен старообрядческого скита, подозреваемый в том, что подал идею Емельяну Пугачёву назваться именем Петра III.
 Филарет (Филаретов) (1824—1882) — епископ РПЦ, епископ Рижский и Митавский.
 Филарет (Харламов) (1890—1942) — епископ Семипалатинско-Свердловский и всея Сибири Русской древлеправославной церкви.
 Филарет (Яценко) (1864—1951) — обновленческий митрополит Крутицкий, митрополит обновленческих церквей.

Филарета
 Филарета (Бычкова) Уфимская (1797—1890) — игумения, основательница Уфимского Благовещенского женского монастыря.
 Филарета (Шлиппенбах) (ум. 1875) — игумения Лебединского Николаевского монастыря Киевской епархии РПЦ.

Светские деятели 
 Филарет Варажнуни — византийский генерал армянского происхождения.

Прочее 
 Филареты — тайное пропольское патриотическое объединение студентов Виленского университета, действовавшее в 1820—1823 годах.

См. также 
 Филарете, Антонио
 Филаретов

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки